Singra – comune del Bangladesh
 Singra – comune della Spagna